Organització territorial de Letònia
 Regions culturals de Letònia
 Regions de planificació de Letònia
 Regions estadístiques de Letònia